Gilles Laporte peut désigner :
 Gilles Laporte (1945-), écrivain, scénariste, conférencier français ;
 Gilles Laporte (19?-), historien québécois, honoré du titre Patriote de l'année 2010-2011.